Air Hostess peut désigner :
 , un film américain d'Albert S. Rogell sorti en 1933 ;
 , un film américain de Lew Landers sorti en 1949 ;
 Air Hostess, un film hongkongais d'Evan Yang sorti en 1959 ;
 Air Hostess, un film indien de P. Chandrakumar sorti en 1980 ;
 , une série télévisée indienne de 1986 ;
 , une chanson de 2004.